È nipote della poetessa Daniela Attanasio.

Biografia 
Valerio Attanasio inizia la sua carriera come assistente alla regia sul film Liberi (2003) di Gianluca Maria Tavarelli. Nello stesso anno diventa lettore di sceneggiature per la casa di produzione Fandango. In seguito, sempre per la Fandango, realizza i "video backstage" di alcuni film, tra cui Lavorare con lentezza (2004) di Guido Chiesa e L'amico di famiglia (2006) di Paolo Sorrentino. Nel 2009 viene selezionato per partecipare al corso di sceneggiatura Rai e inizia a firmare la sceneggiatura di alcuni cortometraggi, tra cui Oggi gira così, regia di Sydney Sibilia, vincitore di numerosi premi nazionali, tra cui il premio SIAE per la Migliore Sceneggiatura 2011. 

Nel 2011 scrive la sua prima sceneggiatura per lungometraggio insieme al regista Gianni Di Gregorio: il film si intitola Gianni e le donne e viene presentato al Festival di Berlino nella sezione Berlinale Special. La pellicola viene accolta positivamente dalla critica nazionale ed internazionale ed in Italia ottiene la nomination al Nastro d'argento alla migliore commedia. Il film viene distribuito all'estero in circa 20 paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti, con il titolo internazionale The Salt of Life. Nel 2014 scrive il soggetto e la sceneggiatura di Smetto quando voglio che incassa 4,5 milioni al box office e ottiene 12 nomination ai David di Donatello, tra cui quelle per il migliore film e per la miglior sceneggiatura, oltre ad essere nominato al Nastro d'argento alla migliore commedia dell'anno.

Nel 2016 scrive e dirige il cortometraggio Finché c'è vita c'è speranza, presentato alla 73ª Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Giovani autori italiani organizzata da SIAE, con il quale vince numerosi premi, tra i quali il Giffoni Award per il Miglior Corto Italiano al Giffoni Film Festivall. Il corto inoltre entra nella short list del Nastro d'argento al miglior cortometraggio 2017. Nel 2018 scrive e dirige Il tuttofare, il suo esordio come regista di lungometraggi, che viene ben accolto dalla critica e ottiene la nomination al Nastro d'argento al miglior regista esordiente.

Curiosità 
Suo padre era cugino di Emimmo Salvi, sceneggiatore, regista e produttore di numerosi film Peplum e Western all'italiana .

Filmografia

Sceneggiatore 
Oggi gira così, regia di Sydney Sibilia (2010) - cortometraggio
Gianni e le donne, regia di Gianni Di Gregorio (2011)
Smetto quando voglio, regia di Sydney Sibilia (2014)
Finché c'è vita c'è speranza (2016) - cortometraggio
Il tuttofare (2018)

Regista 
Finché c'è vita c'è speranza (2016) - cortometraggio
Il tuttofare (2018)

Riconoscimenti 
 2014 – David di Donatello
 Candidatura migliore sceneggiatura per Smetto quando voglio
 2016 – Giffoni Film Festival
 Migliore cortometraggio italiano per Finché c'è vita c'è speranza
 2018 – Nastro d'argento 
 Candidatura migliore regista esordiente per Il tuttofare

Note

Collegamenti esterni